Гру́шин — русская фамилия и топоним.

Фамилия

Грушин 
 Грушин, Александр Алексеевич (род. 1945) — советский, затем российский тренер.
 Грушин, Борис Андреевич (1929—2007) — советский и российский философ, социолог.
 Грушин, Валерий Фёдорович (1944—1967) — исполнитель бардовской песни, в честь него назван Грушинский фестиваль.
 Грушин, Пётр Дмитриевич (1906—1993) — советский учёный в области ракетной техники.
 Грушин, Виктор Васильевич — советский и российский математик, профессор.



Топоним 
 Грушин — хутор, Серафимовичский район, Волгоградская область.
 Имени Валерия Грушина — остановочный пункт расположен в Самарской области.

См. также